Margarita Orsini (, ; fallecida en 1339), fue una noble latina de Grecia.

Biografía 

Margarita era la única hija de Juan I Orsini, conde palatino de las islas Cefalonia y Zacinto, y de María Comneno Ducas, hija del déspota de Epiro, Nicéforo I Comneno Ducas.

Sus hermanos fueron Nicolás y Juan II, quienes gobernarían Epiro y Cefalonia y Zacinto, y Guido, gran condestable del Principado de Acaya. Hacia 1311 o antes, se casó Guglielmo Tocco, noble napolitano y gobernador de Corfú. A la muerte de Juan I, recibió la mitad de la isla de Zacinto. Margarita y Gugliemo serían los progenitores de la dinastía Tocco, cuyos descendientes gobernarían el Despotado de Epiro y el Condado Palatino de Cefalonia y Zacinto hasta su conquista por el Imperio otomano en 1479. Margarita murió en 1339.

Descendencia 

De su matrimonio con Guglielmo Tocco, Margarita tuvo cuatro hijos:
 Leonardo (fallecido en 1375/1377), que se convirtió en conde palatino de Cefalonia y Zacinto en 1357, comenzando la línea Tocco que gobernó sobre las Islas Jónicas y finalmente Epiro.
 Nicoletto (fallecido en 1347/1354), que se convirtió en monje.
 Lisulo o Ludovico (fallecido en 1360), senescal de Roberto de Tarento en 1354.
 Margarita, que se convirtió en una monja en Nápoles.

Referencias

Bibliogafía
 
 
 
 
 

Familia Orsini